Comoé – prowincja w Burkina Faso
 Comoé – dystrykt Wybrzeża Kości Słoniowej
 Komoé – rzeka w Burkina Faso i Wybrzeżu Kości Słoniowej
 Park Narodowy Komoé – park narodowy w Wybrzeżu Kości Słoniowej